Alsophis este un gen de șerpi din familia Colubridae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 
 
Life is Short, but Snakes are Long
Antiguan racer at Fauna & Flora International
Offshore Islands Conservation Programme